Blanco se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francisco Manuel Blanco
 José L. Blanco
 Oscar Blanco